Höhenangst ist die Bezeichnung für:
 Höhenangst, Angst, die durch den Aufenthalt in (größeren) Höhen ausgelöst werden kann, siehe Akrophobie
 Höhenangst (1976), russischer Film von Aleksandr Surin
 Höhenangst (1990), US-amerikanischer Film von Strathford Hamilton
 Höhenangst (1994), österreichischer Film von Houchang Allahyari